Brezzi peut faire référence à : 
 Franco Brezzi (né en 1945), mathématicien italien. 
 Guglielmo Brezzi (1898-1926), footballeur italien.
  (1891–1940), militaire et aviateur italien.
  (1901–1960), joueur et entraîneur de football italien.
  (1878–1958), personnalité politique italienne.
 Paolo Brezzi (1910–1998), sénateur et écrivain italien.

Homonymie de patronyme italien